Australia
Australia – sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale
 Canada
Walkerville – quartiere di Windsor, Ontario
Stati Uniti d'America
Walkerville – villaggio della Contea di Oceana, Michigan
Walkerville – città della Contea di Silver Bow, Montana
 Sudafrica
Walkerville – città della municipalità locale di Midvaal